Школа-Ашрам Каула Тантра-Йоги, Ш. А.К. Т.І. — це духовна організація, яка представляє прояв Богині Калі і Господа Шиви. Ця школа спрямована на розвиток шактизму, шиваїзму та єдиного потоку інших релігійних і містичних вчень.

Загальний нарис 
Енергії Богині Калі і Бога Шиви, енергія Абсолюту проявляється через різні видимі форми, які складають матерію соціуму, Ш-А-К-Т-І є соціальним проявом Богині на зовнішньому плані і Шиви — на внутрішньому. Дана форма прояву Тантри намагається інтегрувати себе в соціум, і в той же час підтримувати таємний рівень, тантрики завжди маскують свою справжню сутність. На початковому етапі розвитку Школа мала неотантричну спрямованість, в ході свого розвитку Школа стала уособлювати традицію шанування Камакхья-Деві.
 Гуру Шиваісса, засновник школи Шакті, отримав посвячення в тантричні традиції в комплексі храмів Кхаджурахо, в Камакхья-Пітх, в Тара-Пітх, в Адья-Калі-Пітх і в різних ашрамах Індії та Непалу. Тантра в Індії відрізняється від Тантри в Україні, тому Гуру Шиваіссі довелося шукати нові форми тантричного одкровення. Вивчення інших традицій і релігійних систем проводиться з точки зору більш глибокого пізнання Тантри Шиви і Калі, воно здійснюється як необхідність сучасного розвитку духовного життя, однак, серцем духовної практики залишається осягнення любові (парабхакті) Шиви і Шакті.

Основні напрями 
Універсальна традиція Каули ТАНТРА-ЙОГИ це: ТАНТРА — абсолютна система пізнання Бога, світу, людини та життя на основі розвитку сексуальної енергії людини і синтезу свідомості шаманізму, мистецтва, магії, астрології, релігії, науки, філософії, і йоги.

ЙОГА — синтез методів і мудрості західної та східної йоги у вдосконаленні тіла, душі, розуму і духу на основі теорії 10 чакр і 10 тантричних Божеств (крійя-йога Брахми — гуру-йога, хатха, раджа, мантра, чарья-йога Вішну — Нідри -йога, карма, бгакті, янтра-йога, кундаліні-йога Шиви і Шакті — шаткарми-йога, сіддха-йога, джняна, лайя йога)

Каула-ТАНТРА — об'єднання свідомості і енергії з Богинею Калі і Шиви, досягнення спорідненості, подібності, злиття і розчинення в любові Шиви і Шакті.

Традиція Ери Ведолеля — пізнання єдиного начала — Універсуму, єдиного Ума, єдиного Бога на основі Вед Леля, Вед Ероса, які об'єднують Веди землі, металу, води, вогню, повітря, ефіру, світла, звуку.

Кундаліні — Йога — інтеграл всіх типів йоги на основі розвитку сексуальної енергії, пробудження універсальної енергії життя Кундаліні за допомогою майтгуни і йогічних методів
Калагія медитації — мудрість магії управління часом, створення «машини часу» для астральних подорожей з допомогою динамічних медитацій, усвідомлення енергії Абсолюту, часу, простору і матерії.
Філософія оргазму — досягнення універсальних форм сексуального оргазму, Камасутра, методи стримування насіння і розкриття жіночої сексуальності, пошук оптимальних методів отримання будь-яких насолод — від сну, відпочинку, їжі, звуку, любові, роботи, природне цнотливість.

Синергія релігій — синтез релігійного світосприйняття всіх країн, єдине розуміння міфологій, створення єдиного древа пантеону Божеств, формування єдиного культу і сполучення ритуальних форм, театральні містерії.

Астрологія науки — науковий підхід у вивченні релігії, магії, йоги, астрологічне мислення в науці, з'єднання всіх форм знань в єдину систему, космічні технології, життя тіла людини у Всесвіті, пізнання особистості на основі астрології, «дизайн людини».

Окультна медицина — крійя-йога (очищення тіла стихіями), методи саморегуляції та самозцілення, універсальні засоби лікування, воскресіння мертвих, сексуальне цілительство, практики сміху і плачу.

Танець сексу і бойових мистецтв — психопластичні танці, безконтактний оргазм через танець, «сексуальне кунг-фу», танці народів світу, «духовна дискотека», танець кохання, біль, дитини, танець Ероса, йога танцю.

Алхімія безсмертя — пошук засобів омолодження організму, виведення формул безсмертя, приготування еліксиру життя і смерті, сексуальна кулінарія, спілкування зі світом предків.

Премудрості магії народів світу — йога-сіддхі, пізнання менталітету народів на основі їх магії, мистецтва та історії, синтез магічних методів і теорій, бізнес-магія, сексуальна магія, магія любові і медитації.

Логос ясновидіння — побудова універсальної мови символів, отримання інформації за допомогою ворожінь, магія слова, мантри і янтри, вербальна і невербальна логіка, мова тіла, «мова сутінків», практики яснослухання.

Кібернетика екстазу — самадхи-йога, інформація, як джерело насолоди, шаманський, магічний, йогической екстаз життя, віртуальна реальність, бізнес-тантра, перебування в трьох тілах одночасно.

У цієї духовної організації існує 10 кіл практики і 10 кіл механізмів взаємодії між учнем і майстром.
Калі-Шакті маніфестує себе через Гуру, Вчення Тантри і саме явище Школи-ашрама — Кулу. Кожна маніфестація Великої Богині має кілька форм прояву. Ми поклоняємося Калі і Шиві у формі 10 Махавідій, тому Каула вибудовується за принципом 10 кіл, 10 чакр. Кожній чакрою управляє певна Махавідья. Духовна організація, як і людина, має своє енергетичне тіло, яке складається з 10 вогняних коліс свідомості. Побудова духовної школи перетворюється на практику поклоніння Великій Богині, самі ж складові елементи Ш-А-К-Т-І стають священними.
Шива-Шакті — Дакшіна Калі, це Основа Тантри, Вона формує Абсолютний образ Бога — Шиви і Шакті, Вона перебуває в Сахасрара-Чакрі і в Муладхара-чакра Ш-А-К-Т-І. Проявом Шиви і Шакті вважається чоловік і жінка, які приходять навчатися в Ш-А-К-Т-І.

Символ Школи, як восьмипелюстковий лотос, на ньому сидять Шива і Шакті, Великий символ Школи описує візерунок даного тантричного шляху. Символ Школи це образ Йоні-Пітх, їм велить другий Махавідья — Тара, і він знаходиться в Манас-Чакрі, на фізичному рівні місцем Йони-Пітх є камарупа, Ассам. Символ Школи висловлює 10 кіл Тантри Ш-А-К-Т-І.

Гора Кайлас — найсвятіше місце Тантри та йоги, Лінга-Пітх, фізичне простір на планеті Земля, яка вважається джерелом тантричної традиції. Горою Кайлас велить третій Махавідья, Тріпура-Сундар (Парваті), вона знаходиться в Сома-Чакре Ш-А-К-Т-І. Лінга-Пітх або «гора Кайлас», а також Йони-Пітх формується там, де йде поклоніння Шиві і Шакті через тантричний пуджу.
Тантричний Егрегор — це циркуляція тантричної інформації, уявних струмів, на планеті Земля, виявленої формою егрегора є електронний сайт Ш-А-К-Т-І. Егрегором Ш-А-К-Т-І керує четверта Махавідья Бхуванешварі, яка також творить ілюзії. Тут відбувається ілюзорна передача вчення. Егрегор знаходиться в Аджна-чакре Ш-А-К-Т-І.

Гуру Аді-Натха Шиваісса — це таємна передача Каула-Дхарми. Гуру формує Чакри за допомогою своїх Шакті. Їм велить Тріпура-Бхайрава, Вона перебуває в Лала-чакре Ш-А-К-Т-І.
Каула Натха — це таємне співтовариство практикуючих Каула-Тантру в Ш-А-К-Т-І. Каули велить Чіннамаста, метою Каули є набуття майстерності у всьому. За що б ви не бралися, ви повинні знаходити майстерність, а братися ви повинні лише за те, що істинно жадає ваше серце. Каула-Натха це Вішудха-чакра Ш-А-К-Т-І.

Ашрам махасиддх-Пітх — це місце смашана, безперервна медитативна практика у відокремленому місці, практика ретріта, в якому можуть брати участь усі охочі, храм формується там, де знаходиться Гуру і учень і відбувається відчутна передача Каула-Дхарми. Це Анахата-чакра Ш-А-К-Т-І, якою управляє сьома Махавідья — богиня Дхумаваті. Завданням Каула-школи є сприяння набуттю адептом Тантри прижиттєвої Самореалізації — стану джіванмукти.

Клуб Тантри базується на тантричних Семінарах, на соціальних послугах, які надає Гуру, це співпраця з різними школами та соціальними інститутами. Клуб Тантри представляє Тантру для соціуму, для держави. Клубом керує восьма Махавідья — Багаламукхі, він знаходиться в Маніпуре-чакре Ш-А-К-Т-І.

Школа Тантри — це індивідуальне і колективне навчання людей різним тантричним практикам. Нею керує дев'ятьма Махавідья, яка відповідає за передачу навчань — Матангі. Школа перебуває в свадхістана-чакрі Ш-А-К-Т-І.
Громадська організація «Геліос» являє собою юридичну форму існування духовної школи. Асоціація йоги, Громадська організація, яка пропагує йогічний спосіб життя, знаходиться в Муладхара-чакре Ш-А-К-Т-І, нею керує десята Махавідья — богиня Камала.

Кола Школи

1 коло 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГЕЛІОС» — чакра нетантричних йогів, вона несе суспільству спорт, хатха-йогу, психотерапію, вивчення основ раджа-йоги, хатха-йоги і нижчих ступенів Тантри, людина ходить нерегулярно і не приймає притулок в Гуру, Дхармі і Каули. Він платить за заняття в повній мірі, на заняття Каули не допускається. Це перша чакра Ш-А-К-Т-І — Муладхара, якою керує Сурья.

2 коло 
ШКОЛА ТАНТРА ЕРИ ВОДОЛІЯ — навчання різним системам самопізнання, пізнання основних духовних традицій, джняна-ЙОГА і КАРМА-ЙОГА, учень ходить регулярно, прийняття Гуру, Дхарми і Каули, дослідження прояву тантричної енергії і свідомості в різних духовних традиціях. Школа — це чакра тантричних йогів, які практикують каулічні і некаулічні види тантричного звільнення. Школа відноситься до другої чакри Ш-А-К-Т-І — Свадхістана.
Прийняття учнівства на 1 рік обов'язково (учнівство приймається за звичаєм відвідування, через спеціальну ініціацію або через обряд посвячення в ішта-Девату).
25 травня 2002 був проведений вогняний ритуал створення Школи в Києві.
Курси в духовній школі базуються на методах індійської, даоської і тибетської йоги. Індійська і тибетська Тантра-йоги ставлять одну мету — Звільнення або Просвітлення розуму, енергії і тіла. Школа йоги стоїть на принципах етики Сходу, гармонії аскетизму і гедонізму, на основі синтезу сучасних і традиційних методів навчання. Школа намагається з'єднати чистоту передачі традиції і еклетізм релігій сучасності.
Кожна школа намагається представити все багатство вибору духовних технологій, проте, у неї є базові технології, які можуть замінити всі інші і заради яких ці інші технології служать. Тому вам слід вибирати особистість Гуру і те ядро практик, якому він слідує, або чітко поставити мету перед учителем, яку ви хочете досягти. Сучасна хатха-йога все більше стає спортом, а духовні практики перетворюються на спортивні тренування, а сам учитель — в тренера. Створення інтегрального тренінгу — це і є мета окремих курсів, це Тантра і йога, як спорт. Але кожному вчителю таки хочеться цілісного сприйняття Тантри, як розвитку служіння та відданості Абсолютній Духу, тому незважаючи на «спортивний» дух сучасних йогичеськіх практик в Школі робиться наголос на відносини відданості і служіння свідомості Каула.
Релігія з точки зору магії це технологія, а з точки зору йоги це мудрість. Магія дозволяє досягти будь-якого бажання, це метод, це технологія, а йога дозволяє відмовитися, це мудрість, це гомеостазис з природою. Завданням школи є об'єднання йоги з магією, відходу від світу і керування світами. Основними її шляхами є індійська тантра, буддизм ваджраяни і західне магічне мистецтво.
При навчанні використовуються книги і спеціальні брошури, аудіо, відеокасети, ефірні олії, пахощі, свічки, ікони (мурті), таблиці, ритуальні магічні предмети, мінерали і т. д.
За місцем навчання може відбуватися: в спортивному залі, в кімнаті, де є вівтар Божествам, в кімнаті, оснащеній «стерео-звуком», в ізольованій від світу кімнаті, в лісі, біля річки.
Навчання може бути «наукою», «мистецтвом» і «релігією».
Форми навчання:
 1. Заочне навчання — ви отримуєте ініціації і присвяти і практикуєте самостійно. Відвідання духовного Вчителя відбувається, коли виникають проблеми або ви проходите новий щабель. Це наукове свідомість — лекції, семінари та іспити.
 2. Очне навчання — це постійне відвідування у визначені дні та проведення спільних ритуалів. Це свідомість мистецтва — настанови, досліди та висновки. Ви пізнаєте блаженство Вчителя.
 3. Навчання при спільному проживанні або ж практика спеціальних ретрітов. Це свідомість релігії — слідування обітницям, накопичення заслуг, служіння Гуру. Ви пізнаєте буття Вчителя.
За часом навчання ділиться на курс від 7 днів до 1 місяця (наука), на курс від 1 року до 5 років (мистецтво), академічний курс тантричного навчання 13 років (релігія).

3 коло 
КЛУБ Тантра — проведення тантричних семінарів за різною тематикою, надання окремих послуг Соціуму, виконання соціального замовлення. Соціум буде спотворювати Тантру і прилаштовувати її під свої потреби, на мій погляд цього потрібно дати правильний напрямок, саме для цього створюється поняття Клубу Тантри, як інституту передачі тантричної культури соціуму.
 1. Простір тантричної дискотеки
 Танці босоніж, у відкритому одязі, в залі танців не курять
 Танці з елементами стриптизу
 Танці, засновані на системі чакр, на законах енергетичної взаємодії
 Чергування групових, парних та індивідуальних танців
 Елементи співу, звукова гра, мантри
 Музика всіх народів світу
 Ведучий задає форму танців, залишаючи лише внутрішню свободу прояву
 Дається час вільних за своєю формою танців
 2. Сауна або лазня
 Діагностика здоров'я — підбір олій і різних видів масажу
 Робота з болем, звільнення тіла від болю — асани, віники, долоні
 Аромотерапія — підбір ефірних олій для клієнтів для вдихання і для втирання
 Дихальні практики в сауні
 Техніки Кундаліні-йоги — спів мантр, візуалізації янтр, тантрические зв'язки
 Спеціальні масажі — масаж, виконуваний шістьма жінками або чоловіками
 Масаж струменями води
 Пози і дихання у воді
 3. Масажі
 Масаж ножем, ступнями ніг — бойовий масаж
 Масаж 5-ю стихіями — магічний масаж
 Масаж і гіпноз
 Тайський масаж — голим тілом, грудьми, сідницями …
 Масаж Дао — підготовка до любові
 Аюрведичний масаж — лікувальний
 Масаж і дихальні практики
 Масаж звуком магнітофона і світлом лампи
 4. Кулінарія
 Чайна церемонія, церемонія вина, горілки, кави
 Способи годувань, їжа з зав'язаними очима, з ватою у вухах, закритий ніс
 Їжа сирої, вареної, смаженої і печеною їжі
 Їжа запахів і дотик
 Особливі види їжі, тантричний шашлик, насичення їжі мантрами, молитвами
 Ритуали прийняття їжі
 Включення їжею енергетичних центрів людини
 5. Ритуал куріння
 Спеціальний підбір тютюну або кальяну
 Очищення носоглотки та підготовчі дихальні практики — очищення енергетичних каналів
 Аромотерапія — квіткова, деревна
 Куріння поодинці, куріння в парі, куре в колі
 Вдихання пахощів — індійських і тибетських паличок
 Обкурювання тіла, припікання
 Психологічна робота зі звичкою палити
 6. Проведення сексуальних обрядів
 Танці, масаж, годування і обкурювання девадасі
 Ритуал тантричного сексу — панчамакара
 Створення картотеки сексуальних обрядів
 Навчання методам та вмінням гейш, девадасі, куртизанок
 Для пари, для обміну пар, для групи людей
 Звичайні та духовні еротичні обряди
 7. Свята любові — театр
 Проведення днів народження в духовному стилі
 Проведення звичайних українських свят
 Проведення релігійних свят Індії
 Проведення театральних містерій, де глядач є актором, театр як ритуал
 Проведення конкурсів та ігор
 Дзен-театр
 8. Кабінет діагностики, ворожіння і цілительства
 Проведення діагностики тіла, душі і розуму
 Надання послуг цілительства
 Очисні практики для тіла
 Психотерапія
 Сексуальні консультації
 Ворожіння і передбачення
 9. Бібліотека
 Створення аудіо, відео, CD фонду для прокату
 Бібліотека книг Тантри, психології та релігії
 Проведення лекцій з Тантре, бізнесу, магії і релігії
 Проведення ігор зі звуком, караоке
 Сеанси гіпнозу і релаксації
 Слухання музики в залі зі стереоефектом, оператор звуку
 Перегляд фільмів за чаєм, з коментарями майстра
 Замовлення астрологічних карт

4 коло 
Ашрам махасиддх-Пітх — чакра шайва-Шакті, відданих Шиві і Калі, які не є тантрическими йогинами. Доступ до цього кола широко відкритий для всіх, кого притягають мудрість, сила і образ Калі і Шиви, хто відчуває свою спорідненість з ними і знаходить гармонію від перебування з ними в одній сім'ї. Ашрам — це храм Тантри, який існує поки у віртуальному просторі та підтримується регулярними релігійними ритуалами індійської Тантри і медитативними ретрітамі. Ашрам цей простір Тантри, куди ви можете прийти, як в релігійний храм і відчути енергію поклоніння. Переважно ми поклоняємося Шиві і різним формам Калі, але також Ведичні Божествам — Крішни, Сурье, Вішну, Сарасваті, Лакшмі, Ганеше, Картікейі, Хануману ітд. У чакрі ашрама присутній Бхакті-ЙОГА щодо Шиви або Калі, або ГУРУ-ЙОГА, суворе виконання Садхани Мантри, Янтри і ішта-Девати, даної Гуру. Участь в тантричних ритуалах поклоніння безкоштовне, діє принцип пожертвування, крім того бажано, щоб учасник ритуалу прийняв притулок у Гуру, в Учення і в Каули. Кожен медитативний ретріт формує простір ашрама.
Практика ашрама існує з листопада 2001 в Києві.

5 коло 
Каули Натх — чакра тантричних йогинов — каула, головна мета життя яких — якнайшвидше набуття стану Самарас.
Це таємний коло практикуючих, які хочуть бути майстрами і готові до екстремальних практикам, використання Таємних доктрин будь-яких шкіл і напрямів, пізнання кундаліні-йоги і Аннутара-лайя-ЙОГИ. Побудова Каули — тантричної команди, громади, де кожна людина є носієм певної Божественної енергії — «ішта-Девата» (особистого Божества). Входження в Каули супроводжується спеціальним присвяченням та проходженням випробувань, які дає Гуру в індивідуальному порядку.
Каула Натха виникла після вогняного ритуалу в жовтні 2004 року в Києві на Лисій Горі. Сама традиція Натхо існує надзвичайно давно, з моменту прояву формальної Дхарми в Індії.

6 коло 
Гуру Аді-Натха Шиваісса — тантричний майстер, який очолює Ш-А-К-Т-І, і передає інформацію Каула-Дхарми і веління Великої Богині. З вересня 2001 року Аді-Натха Шиваісса веде практики Тантри як Гуру. Аді-Натха Шіваісса заснував сучасну течію давньої традиції індійської, буддійської і китайської Тантри на основі одкровень Шиви і Калі, виявленої у формі 10 Махавідій, на основі древньої спадщини тантричних майстрів — 84 натхів і сіддхів та особистого досвіду, здобутого на шляху Каула-марги.

7 коло 
Егрегор Тантри — все «неподвійність» школи, які практикують традиційну і нетрадиційну Тантру, і позиціонують себе, як Каула-Марга, Вамачара, Ваджраяна або тантраяна, прихильних тантричному шануванню Крішни і Радхі, Дурги і Ганапаті. Ми зараховуючи себе до традиції натхов і сиддхов, каула і капаліков, але в даному випадку мова йде про виникнення нової традиції — універсальною, на основі всіх тантричних парампар і сампрадай. Одним з основоположних поглядів традиції Каули є її позаконфесійність і трансрелігійність.
Джерелом вчення Каули, як і всіх інших шкіл недвоїстості, є Початкова Реальність.
Егрегор Тантри виник дуже давно, свого розквіту він досяг в Індії, в Китаї, в Тибеті в 7-12 століттях нашої ери. Зараз, цей Егрегор функціонує по всьому світу в тій чи іншій формі, тому ми говоримо про Універсальну Тантру. Наповнена досвідом різних країн, індійська або тибетська традиція не зможуть підтримуватися в першозданній чистоті передачі. В Еру Водолія всі духовні традиції трансформуються у щось нове в силу діалогу та синтезу різних культур.

8 коло 
Гора Кайлас, хоча ця гора в серці і на маківці, все-таки вона існує реально, і практикуючи Тантру, у нас встановлюється з нею зв'язок. Поклоніння видимій Янтрі і мантрі Шиви і Шакті — трикутнику. З горою Кайлас встановлюється зв'язок через практику Янтр і мантр.

9 коло 
Символ Школи, символ вищої свідомості, який виник у 8 духовних традиціях, зв'язаних з Еросом, Тантра, як тканина самого світу, як живе свідомість і енергія природи Землі.
Йоні-Пітх це священне місце, яке міститься в статевих органах жінки і представляє для нас сприйняття святості і Божественності. У нас є в житті 10 святих місць, пов'язаних з нашими органами чуття 10. Йоні-Пітх утворюється там, де формується священна сексуальна енергія в фізичному просторі або ж чиста енергія свадхістани-чакри. Те, що люди називають святим місцем, являє собою в якійсь мірі Йоні-Пітх. Для нас Йоні-Пітх є символ Школи, який ми поміщаємо в серце і розчиняємо, його сутність описує Тара-видья.
Місце народження, батьківщина — свята земля, місце виникнення чогось нового, місце зв'язку неба і землі — символ коло Зодіаку
Місце розп'яття, дуже сильного болю, переживання єдності 5 таттв, лікарня — хрест з трояндою
Місце пробудження Кундаліні, місце сили, місце вчинення магії, священний гай — кадуцей Гермеса
Місце злягання, майтхуни, з'єднання двох начал, місце битви — знак Дао
Місце усамітнення, монастир, келія — ступа Будди
Місце смерті рідних, близьких, святих, кладовище — піраміда з оком Гора
Місце отримання духовного знання, школа, місце священного мистецтва і науки, священна книга — знак ОМ
Місце церкви, де багато світла, де знаходиться священик, храм, дитячий сад — Шрі-янтра
Місце Каули, де знаходиться будинок Гуру, сам вівтар, місце, де проводився обряд поклоніння лінгама — Шива-Лінгам
Місце благословенне Божеством, девата-кшетра, місце, де проводилося поклоніння Деві — Гангу, гора, печера — Квітка Лотоса
Єдина енергія всіх священних місць перебуває в Йони-Пітх. Щоб осягнути сутність Шива-Лінгама потрібно піднятися на Гору Кайлас, потрібно усамітнення і шанування традиції великих майстрів йоги, щоб осягнути сутність Йони-Пітх, можна залишатися в населеному місці, практикуючи Тантру і знаходячи милість Божественної матері. Гора Кайлас це щаблі духовного зростання, а в Йони-Пітх всі щаблі Тантри це пелюстки одного і того ж квітки. Метою Йони-Пітх є злиття зі святою енергією Шиви і Шакті. Йони-Тантра це заключна стадія розвитку Каули. На Горі Кайлас є 8 ступенів Тантри, в Йони-Пітх всі вони єдині, є лише Гуру і учень і їх злиття.
За легендою Шива втратив свою кохану Саті, а її тіло Вішну розсік на безліч частин, туди, де впали ці частини тіла, оселилася енергія Деві. Коли ви потрапляєте в таке місце, то ви переживаєте тантричний енергію без докладання зусиль, там вже сформовано поле. Центром шактізма є камарупа в Ассамі, оскільки туди впали статеві органи Саті. Там Деві вшановується під ім'ям Камакхья, що тотожне Тарі. Камакхья вбиває Каму і потім його відроджує, вона є формою сексуального бажання і сутністю Йони-Тантри. В буддизмі Йони-Пітх є Уддіяна, місце перебування Дакін. Джаландхара-Пітх це місце, куди впала груди Саті, там вона шанується, як Тріпура-Маліні. Кожна Пітх населана різними формами Шиви-Бхайрава, які супроводжують прояви Деві.

10 коло 
Адья-Калі — Шакті 10 Махавідій велить даної Кулой. Школа є агентом волі Верховної Богині Калі.
Вища Богиня, Блага, Основа світу, що створює з Свого Йоні Брахму, Вішну і Шиву, Вона Йоні всіх живих істот, що чинить, що підтримує і розчиняє, виконана трьох гун, існуюча як три рівні Речі, що прийняла форму еротичного смаку (шрінгара-раси), що має образ трикутника.

Посилання 
 Сторінка Школи 
 Гуру 
 МАЙТХУНА ШИВЫ И КАЛИ
 Конгрес адвайта-веданти

Література 
 Ферштайн Г. Тантра. серия «Грандиозный мир», М. 2002
 Авалон А. Введение в маханирвана-тантру., М. 2002
 Гуру Шиваисса. Практики Тантра-йоги. Киев, 2002, 240с.
 Шри Гуру Шиваисса. Тантра. Сокровенная магия Индии и Тибета.
Том I: Луганск: Виртуальная реальность, 2010 год, 1468 стр.
Том II: Луганск: Виртуальная реальность, 2010 год, 1556 стр.
 Шри Йони Тантра 

Тантра
Йога
Індуїстські рухи та організації
Медитація
Шиваїзм
Шактизм
Секти
Неоіндуїзм
Релігійні організації